Pretterhof ist der Name folgender Orte:

 Pretterhof (Gemeinde Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pretterhof (Gemeinde Hinterhornbach), Ortsteil der Gemeinde Hinterhornbach, Bezirk Reutte, Tirol